Montanha peut désigner :
 Montanha, un village situé sur l'île de Santiago au Cap-Vert
 Montanha, une municipalité de l'état de l'État de l'Espírito Santo

Voir aussi
 Montana (homonymie)
 Montaña
 Montaigne